Гальченюк — білоруське прізвище:

 Алекс Гальченюк — американський хокеїст.
 Гальченюк Олександр Миколайович — білоруський хокеїст, центральний нападник.

Білоруські прізвища